Убальдини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Убальдини, Оттавиано (ок. 1213/1214—1273) — кардинал, гибеллин, влиятельнейшее лицо в папской курии своего времени.
 Убальдини, Роберто (1581—1635) — итальянский куриальный кардинал и епископ Римско-католической церкви.
 Убальдини, Руджери (ум. 1295) —— итальянский архиепископ, известный упоминанием в «Божественной комедии» Данте.